Симба: Симба — танзанийский клуб из Дар-эс-Салама.
 Симба — угандийский клуб из Лугази.